Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 3–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 

Парний розряд